Die Welsh Premier League 2016/17 war die 25. Spielzeit der höchsten walisischen Spielklasse im Männerfußball. Sie begann am 12. August 2016 und endete mit dem Finale des Europa-League-Playoffs im Mai 2017. Der amtierende Meister war The New Saints FC.

Modus 
Die zwölf Mannschaften traten zunächst in einer Hin- und einer Rückrunde je zweimal gegeneinander an, sodass jeder Verein 22 Spiele absolvierte. Anschließend wurde die Liga geteilt, wobei die sechs bestplatzierten Teams um die Meisterschaft und internationale Startplätze spielten, während der Rest gegen den Abstieg kämpfte. In diesen geteilten Runden traten die Teams wieder je zweimal gegeneinander an. Dabei wurden alle Ergebnisse aus der Vorrunde übernommen.

Das bestplatzierte Team der Meisterrunde wurde walisischer Meister und qualifizierte sich für die Qualifikation zur Champions League 2017/18. Der Vizemeister war in der Qualifikation zur Europa League 2017/18 startberechtigt. Die restlichen vier Teams der Meisterrunde, sowie das beste Team der Abstiegsrunde, spielten in einem Playoff-Turnier um den letzten Platz in der Europa-League-Qualifikation.

Vorrunde 
Die sechs bestplatzierten Vereine erreichten die Meisterschaftsrunde, die Teams auf den Plätzen sieben bis zwölf spielten gegen den Abstieg. Zu bemerken ist, dass in den einzelnen Gruppen die jeweils erreichte Punktzahl aus den 22 Spielen der Vorrunde übertragen wurde.

Tabelle

Kreuztabelle

Endrunde

Meisterrunde 
Die sechs bestplatzierten Vereine der Vorrunde erreichten die Meisterrunde, in der es neben der Meisterschaft auch um die internationalen Plätze im Europapokal geht.

Abschlusstabelle

Kreuztabelle

Abstiegsrunde 
Der Sieger der Abstiegsrunde bekam die Chance, sich über die Europa-League-Playoffs noch für einen internationalen Startplatz zu qualifizieren. Die Mannschaft auf dem zwölften Platz stieg in die zweite Liga ab.

Abschlusstabelle

Kreuztabelle

Europa-League-Playoffs 
Die Mannschaften auf den Plätzen vier bis sechs der Meisterrunde, sowie der Sieger der Abstiegsrunde erreichen die Playoffs. Im K.-o.-System wird ein Teilnehmer an der 1. Qualifikationsrunde zur UEFA Europa League 2017/18 ermittelt. Gespielt werden zwei Runden am 6. und 7. Mai, sowie am 13. Mai 2017.

Torschützenliste

Vorrunde

Endrunde

Gesamt

Weblinks 
 Wales – List of Champions (englisch)
 Die Geschichte des JD Cymru Premier Golden Boot (englisch)

 Tabelle auf soccerway.com

Einzelnachweise 

2016
Fußballsaison 2016/17